Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Bank of the West Classic páros mérkőzéseit.

A címvédő a Viktorija Azaranka–Marija Kirilenko-páros volt, de ebben az évben egyikük sem vett részt a versenyen. A tornagyőzelmet a Marina Eraković–Heather Watson-kettős szerezte meg, miután a döntőben 7–5, 7–6(7)-ra felülmúlták az első kiemelt Jarmila Gajdošová–Vania King-duót. Eraković a hatodik WTA-győzelmét aratta párosban, Watson összességében a legelsőt – az egyénit is beleértve.

Kiemeltek
Az első kiemelt a negyeddöntőben kezdte meg a szereplést.

  Jarmila Gajdošová /  Vania King (döntő)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (negyeddöntő)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (elődöntő)
  Csan Jung-zsan /  Csan Hao-csing (elődöntő)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források 
 Eredmények

P